Staubermann ist der Name von

 Klaus Bernhard Staubermann (* 1967), deutscher Wissenschafts- und Technikforscher und Museumsfachmann
 Laura Staubermann (* 2000), deutsche Fußballspielerin